Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 18 au .

Marina Eraković remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Lisicki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristina Mladenovic et Galina Voskoboeva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en février 2013
Sport aux États-Unis en février 2013